Préaux ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Préaux (Ardèche) im Département Ardèche
Préaux (Indre) im Département Indre
Préaux (Mayenne) im Département Mayenne
Préaux (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime
Les Préaux im Département Eure

mit Namenszusatz:
Préaux-Bocage im Département Calvados
Préaux-du-Perche im Département Orne
Préaux-Saint-Sébastien im Département Calvados
Lorrez-le-Bocage-Préaux im Département Seine-et-Marne

Préaux ist der Familienname folgender Personen:
 Claire Préaux (1904–1979), belgische Altphilologin und Althistorikerin
 Henri Préaux (1911–1992), französischer Steuermann

Préaux ist der Name eines französischen Adelsgeschlechtes, siehe Préaux (Adelsgeschlecht)